Federica Carlotta d'Assia-Darmstadt (1698-1777) – principessa d'Assia-Darmstadt per nascita e principessa d'Assia-Kassel per matrimonio
 Federica Carlotta di Brandeburgo-Schwedt (1745-1808) – principessa-badessa dell'abbazia di Herford
 Federica Carlotta di Prussia (1767-1820) – principessa tedesca, duchessa di York per matrimonio
 Federica Carlotta di Prussia (1831-1855) – nobile tedesca, moglie di Giorgio II di Sassonia-Meiningen

Pagine correlate 
Federica Carlotta di Prussia